I skuggan av ett brott kan syfta på:

 I skuggan av ett brott (roman) – en roman av Helena Henschen från 2004
 I skuggan av ett brott (film, 1937) – en brittisk film från 1937 med originaltitel Jump for Glory
 I skuggan av ett brott (film, 1987) – en amerikansk film från 1987 med originaltitel Someone to Watch Over Me